Ел Чато има више значења:

 Ел Чато (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чато (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чато (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику